Timo Goes (* 17. September 1992) ist ein deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler.

Karriere

Hallen-Volleyball 
Timo Goes begann mit dem Volleyball beim TV Eberbach. 2015 wechselte er zum SSC Karlsruhe, mit dem er in der Saison 2016/17 den Aufstieg in die 2. Volleyball-Bundesliga erreichte. 2019 beendete der Libero seine Volleyballkarriere.

Beachvolleyball 
Goes errang bei den U18-Landesmeisterschaften 2009 mit Janik Richter Platz 3.

Weblinks 
 
 

Volleyballspieler (SSC Karlsruhe)
Beachvolleyballspieler (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1992
Mann